Жуні́ньйо () — спільне прізвисько футболістів, ім'я яких містить Жуніо́р.

Відомі носії:

 Жуніньйо Пауліста (1973)
 Жуніньйо Пернамбукану (1975)